Фроловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

существующие
 Фроловский сельсовет — в Серышевском районе Амурской области.
 Фроловский сельсовет — в Целинном районе Курганской области.

упразднённые
 Фроловский сельсовет — в Клинском районе Московской области (в 1939 переименован в Мисиревский).
 Фроловский сельсовет — в Шаховском районе Московской области (упразднён в 1939).
 Фроловский сельсовет — сельсовет, существовавший по крайней мере в 1931 году, Баталпашинский район, Черкесская автономная область